New Canton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Canton (Illinois)
 New Canton (New Jersey)
 New Canton (Tennessee)
 New Canton (Virginia)